«Dear God» puede referirse a:

Cine 
 Dear God (1996), película de Garry Marshall - traducida como "Un timador con alas" (España), o "Querido Dios:" (México).

Música 
 Dear God (1980), canción de Elton John;
 Dear God (1986), canción de XTC;
 Dear God (2004), canción de Nick Jonas;
 Dear God (2008), canción de Avenged Sevenfold.